Nokomis Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Nokomis Township du comté de Montgomery dans l'Illinois.
 Nokomis Township du comté de Buena Vista dans l'Iowa.

Homonymie de townships